Karel I. je bil naziv več zgodovinskih osebnosti:
 Karel I. Veliki (747 - 814) frankovski kralj in cesar;
 Karel IV. Luksemburški, rimsko-nemški cesar, češki kralj (kot Karel I.);
 Karel V. Habsburški (1500 - 1558), znan tudi kot Karel I. Španski, svetorimski cesar;
 Karel I. Angleški (1600 – 1649), kralj Anglije, Škotske in Irske.
 Karel VII. Wittelsbach (1697 - 1745), bavarski volilni knez (kot Karel I.), češki kralj (kot Karel III.), rimsko-nemški cesar;
 Karel I. Habsburško-Lotarinški (1887 - 1922), zadnji avstrijski cesar in ogrski kralj (kot Karel IV.).
 Karel I. Romunski, romunski kralj